Halberstadt steht für:

 Halberstadt, Kreisstadt des Landkreises Harz in Sachsen-Anhalt
 Halberstadt (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Uradelsgeschlecht
 Bistum Halberstadt (vor 902–1648)
 Landkreis Halberstadt (1825–1932 und 1990–2007)
 Kreis Halberstadt im Bezirk Magdeburg (1952–1990)
 Markenname der Halberstädter Flugzeugwerke für Typen vor allem im Ersten Weltkrieg
 MS Halberstadt, ein DDR-Handelsschiff, siehe Typ IV #Die Schiffe
 Eisenbahn-Personenwagen des Typs Halberstadt, siehe UIC-Z-Wagen (DR)

Halberstadt als Zusatz zum Namen tragen:
 Albrecht von Halberstadt (tätig um 1200), deutscher Dichter

 Herrand von Halberstadt (um 1040–1102), Abt von Ilsenburg und Bischof von Halberstadt

Halberstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Halberstadt (1874–1950), österreichischer Volksmusikforscher und -sammler
 Ernst Halberstadt (1829–1895), deutscher Unternehmer, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ernst Wolfgang Halberstadt, bekannt als W. Ernest Freud (1914–2008), deutscher Psychoanalytiker und Säuglingsforscher
 Hans Halberstadt (1885–1966), deutscher Fechter
 Hans-Erich Halberstadt, deutscher Sänger (Tenor)
 Heiner Halberstadt (1928–2021), deutscher Politiker (Linke)
 Joachim Friedrich von Halberstadt (1640–1692), magdeburgisch-kursächischer Oberschenk und Amtshauptmann
 Isaak Hakohen Halberstadt (1922–2001), israelischer Rabbiner und Schriftgelehrter
 Max Halberstadt (1882–1940), deutscher Fotograf
 Mordechai Halberstadt (1686–1769), deutscher Rabbiner und Talmudgelehrter
 Randy Halberstadt (* 1953), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Scott Halberstadt (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Victor Halberstadt (* 1939), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler
 Vitali Halberstadt (1903–1967), französischer Autor von Schachkompositionen
 Wilhelmine Halberstadt (1776–1841), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Halberstädter